Сизар Хулио Ромеро-младший (, 15 февраля 1907, Нью-Йорк — 1 января 1994, Санта-Моника) — американский актёр, певец и танцор. Получил наибольшую известность благодаря роли Джокера в телесериале 1960-х годов «Бэтмен».

Биография 
Сизар Хулио Ромеро-младший родился в Нью-Йорке 15 февраля 1907 года в семье Сизара Хулио Ромеро-старшего и Марии Мантильи. Его мать, по слухам, была биологической дочерью кубинского национального героя Хосе Марти. Его отец родился в Барселоне, Испания и иммигрировал в США в 1888 году, где работал торговцем. Его мать была концертной певицей.

После того, как Ромеро снялся в роли злодея Джокера в телесериале «Бэтмен», его персонаж был включен в список «60 самых отвратительных злодеев всех времен» по версии американского еженедельника TV Guide 2013 года. В 1959 году он появился в четырёх эпизодах второго сезона сериала «Зорро», исполнив роль дона Эстебана да ла Круза, плутоватого дяди дона Диего де ла Вега (он же — сам Зорро) по линии матери.

Ромеро никогда не был женат. Он умер 1 января 1994 года в Санта-Монике, Калифорния.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Сельской школы Ривердейла
Выпускники Коллегиальной школы (Нью-Йорк)
Похороненные на кладбище «Инглвуд-Парк»
Киноактёры США